Saint Joan (toneelstuk), een toneelstuk uit 1923 van George Bernard Shaw
Saint Joan (film), een film uit 1957 van Otto Preminger